Iberia se poate referi la:
Peninsula iberică
Iviria, un regat georgian antic
Iberia Líneas Aéreas de España, linia aerianü națională a Spaniei